Fahrausweis hat je nach deutschsprachigem Land eine andere Bedeutung
 bezeichnet in Deutschland eine Fahrkarte (schweiz.: Billett)
 Ticket (Luftfahrt)
 umgangssprachliche Bezeichnung in der Schweiz für einen Führerausweis (in Deutschland: Führerschein)